Richard Brunck (1729-1803), helléniste et philologue français ;
 Richard Brunck (1899-1949), graveur et illustrateur français.